Åkerby, Tierps kommun kan syfta på:

* Åkerby, Österlövsta socken – en småort i Österlövsta socken
 Åkerby bruk – ett bruk 1638–1883
 Åkerby, Vendels socken – en by i Vendels socken